Iso Aska kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Aska (sjö i Norra Österbotten), 
 Iso Aska (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar